La gallina ciega puede referirse a:
Gallina ciega, juego
La gallina ciega, cuadro de Francisco de Goya pintado entre 1788 y 1789;
La gallina ciega, boceto del cuadro mencionado;
La gallina ciega, cuadro de Jean-Honoré Fragonard de hacia 1769.